Dieren
Vossen, verzamelnaam voor een aantal soorten hondachtigen
Vulpes, het geslacht echte vossen
Vos (dier), gewone of rode vos (komt onder andere in België en Nederland veel voor)
Vos (paard), een paard met roodbruine vacht
Voskonijn, een konijnenras

Personen met de achternaam Vos
 Zie: Vos (achternaam)

Bedrijf
Vos Logistics, Nederlandse transportonderneming

Andere
 VV VOS, een Nederlandse omnisportvereniging uit de stad Venlo
 Van den vos Reynaerde, episch dierdicht
 VOS-volgorde, een volgorde van woorden en zinsdelen in de taalkunde
 Vluchtige organische stof
 VOS - Vlaamse Vredesvereniging (vroeger ook bekend onder de namen 'Vlaamschen Oudstrijdersbond' en 'Verbond der Vlaamsche Oudstrijders')
 Vereniging Open Source Nederland (VOSN)
 Vooruitstrevend Overleg Studenten, een Groningse studentenpartij
 Vereniging van Officieren in Suriname
 Vereniging Ons Suriname (VOS), Surinaamse vereniging in Amsterdam
 Vliegtuigongevalscenario
 Valkenswaardse Omroep Stichting
 Vrouwen oriënteren zich op de samenleving, een type feministische cursus uit de Tweede feministische golf in Nederland

Zie ook 
 De Vos (doorverwijspagina)